Agustín de Iturbide var navnet på to personer:
 Agustín 1. af Mexico - kejser af Mexico 1822-23
 Agustín de Iturbide y Green - dennes sønnesøn, adopteret af den barnløse Maximilian 1. af Mexico